Косор () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Косор, Даринко (род. 1967) — хорватский государственный и политический деятель.
 Косор, Йосип (1879—1961) — хорватский писатель и драматург.
 Косор, Ядранка (род. 1953) — хорватский государственный и политический деятель.